Појам Кировск може да се односи на следећа насељена места:
Кировск (Могиљовска област), град у Белорусији у Могиљовској области
Кировск (Мурманска област), град у Русији у Мурманској области
Кировск (Лењинградска област), град у Русији у Лењинградског области
Кировск (Луганска област), град у Украјини у Луганској области